Derndorf ist der Ortsname von

 Derndorf (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Derndorf (Kirchheim), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern